

Населені пункти та їхні частини

 Блендово — село в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Блендово — село в гміні Плужниця Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Блендово — село в гміні Помехувек Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Блендово — село в гміні Бараново Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Блендово — осада в гміні Барцяни Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки